70 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 69,53 км перегона Приветненское — Куолемаярви линии Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Расположена в южной окраине СНТ «Форт Ино» Полянского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области, между станцией Приветненское и остановочным пунктом 72 км.

Участок железной дороги, на котором расположена платформа, не электрифицирован.

История

Платформа Тайкина 
Изначально в двухстах метрах от будущего остановочного пункта (на современном 69,3 км) существовала финская остановочная платформа Тайкина (). Платформа после войны не восстанавливалась.

Во времена функционирования Приветнинского карьера в месте будущего остановочного пункта существовал подъездной путь в сторону карьера: пункт примыкания административно относился к станции Приветненское, куда вывозились гружёные вагоны для последующего формирования составов с целью дальнейшей отправки.

По состоянию на 2019 год деревянные шпалы в месте бывшего примыкания карьерной ветки можно увидеть к востоку от платформы, находясь прямо на ней. Насыпь в лесу прослеживается хорошо до самого карьера, но сильно заросла, местами размыта.

На некоторых картах карьерное ответвление до сих пор обозначено действующим.

Пассажирское движение 
С июля 2014 года через платформу проходят:
 1 утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Зеленогорск — Выборг.
 1 вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Санкт-Петербург — Выборг (с 13 октября 2014 года — со встречным разъездом по станции Приветненское).
 1 пара электропоездов ЭР2 под тепловозом M-62 по выходным дням в летний период по маршруту Санкт-Петербург — Советский — Санкт-Петербург.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 70 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 70 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 70 км на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта 70 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту